

Patronyme 

 Auguste Dide (1839), pasteur, patron de presse et sénateur français ;
 Maurice Dide (1873-1944), son fils, neurologue, aliéniste et résistant français.

Toponyme 

 Dide, village monténégrin de la municipalité de Cetinje.